Far From Refuge () — третий студийный альбом ирландской пост-рок-группы God is an Astronaut, вышедший в 2007 году.

Об альбоме 
Интернет-релиз сингла «Tempus Horizon» состоялся в октябре 2006 года. Японское издание альбома включает в себя два бонус-трека — «Sunny Banks of Sweet Deliverance» и «Empyrean Glow».

Список композиций 
 Radau — 5:51
 Far From Refuge — 6:52
 Sunrise In Aries — 4:21
 Grace Descending — 5:30
 New Years End — 4:16
 Darkfall — 3:41
 Tempus Horizon — 5:05
 Lateral Noise — 1:52
 Beyond the Dying Light — 5:34
 Sunny Banks of Sweet Deliverance — 4:34
 Empyrean Glow — 2:24
 Radau (live) — 5:05

Записано на студии Quill Lane Studio в период — сентябрь 2006 — март 2007.

Все композиции спродюсированы God Is An Astronaut.

Инженерная работа и микширование — Торстен Кинселла.

Все композиции сочинены — Торстен Кинселла, Нильс Кинселла, Ллойд Ханни, Томас Кинселла.

Обложка альбома и оформление — Нильс Кинселла.

Участники записи: 

Торстен Кинселла — гитары, пианино, клавишные, подпевки.

Нильс Кинселла — бас-гитара, гитары.

Ллойд Ханни — барабаны, синтезаторы.

Дополнительные музыканты

Крис Ханни — гитары.

Пэт О'Доннелл — струнные инструменты, гитары.

Ссылки 
 Официальный сайт God is an Astronaut
 God is an Astronaut на MySpace
 Far From Refuge на Last.fm

Альбомы God Is an Astronaut
Альбомы построка
Альбомы Revive Records